In Stereo — дебютный студийный альбом финской хип-хоп группы Bomfunk MC’s, выпущенный 16 ноября 1999 года на лейбле Sony Music Finland/Epidrome. Он достиг первого места в Finnish Albums Chart и оставался на нём 69 недель.. Второй сингл с альбома под названием Freestyler в течение первой половины 2000 года занял первую строчку в хит-парадах 11 стран.. В родной Финляндии коллектив победил в нескольких номинациях Emma-gaala (финский аналог Грэмми): за лучшую новую группу, за лучший дебютный альбом, лучшую композицию (Freestyler) и лучшего продюсера (JS16).. In Stereo занимает 26-ю строчку среди лучших продаваемых альбомов Финляндии.

Список композиций

Участники записи 
 B.O.W. — Вокал, аранжировка
 Kärtsy Hatakka — Вокал (трек 6)
 Mr. B — Вокал (трек 8)
 Rummy Nanji — Вокал (трек 8)
 J.A.K. — Вокал (трек 9)
 DJ Gismo — Диджеинг, аранжировка
  — Продюсер

История релиза

Места в чартах

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

Дебютные альбомы 1999 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы электронной музыки
Альбомы Финляндии
Альбомы на английском языке